Az ózdi 20AT jelzésű autóbusz egy helyi járat volt, ami az Autóbusz-állomás és Szentsimon között közlekedett a Tesco áruház érintésével. A járatot a Borsod Volán üzemeltette.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
|-
|0
|Autóbusz-állomásvégállomás
|27
|-
|2
|Gyújtó tér
|26
|-
|3
|Városház tér
|24
|-
|4
|Bolyki elágazás
|23
|-
|5
|Zrínyi utca 5.
|22
|-
|9
|Tesco
|18
|-
|13
|Árpád Vezér Utcai Általános Iskola
|14
|-
|14
|Civil Ház
|13
|-
|15
|Strandfürdő
|12
|-
|17
|Bolyki Fő út (ABC áruház)
|10
|-
|19
|Bolyki Fő út (Asztalos Kft.)
|8
|-
|21
|Ruhagyár
|6
|-
|22
|Bolyki Fő út 94.
|5
|-
|23
|Szurdoktető (Szentsimon)
|4
|-
|24
|Nagykert (Szentsimon)
|3
|-
|25
|Tűzoltószertár (Szentsimon)
|2
|-
|27
|Szentsimonvégállomás
|0
|}

Külső hivatkozások 
 Borsod Volán

Ózd megszűnt autóbuszvonalai